«Изюминки» () — четырнадцатый эпизод седьмого сезона сериала «Южный Парк». Премьера эпизода состоялась 10 декабря 2003 года. Серия основана на переживаниях Трея Паркера после разрыва его отношений с работавшей у него бухгалтершей Лиэн Адамо. Боль и отчаяние, которые испытывает Стэн, очень похожи на ощущения Трея, когда он встретил свою школьную любовь Лиэн с другим. Поведение Венди в серии также повторяет поведение Лиэн Адамо.

Сюжет 
Четвероклассники собираются поиграть в футбол; к Стэну подходит Биби и сообщает, что его бросает давняя подружка, Венди. Друзья думают, что Стэн не обратит на это особого внимания, однако он впадает в глубокую депрессию. Думая, как извиниться перед Венди, Стэн просит поговорить с ней сначала Кайла, затем Джимми, но Джимми, заикаясь, говорит «вагина», что ухудшает положение (эта фраза понятна только на исходном языке); после нескольких неудач он решает попросить об этом Биби. Та советует ему прийти под окна Венди с бумбоксом, на котором играет песня Питера Гэбриела (это самое романтичное, что она может себе представить). Стэн приходит и видит в окне дома Венди Токена.

От того, что Венди ушла к Токену, Стэну становится ещё хуже. Друзья, пытаясь показать ему, что в мире есть и другие девочки, приводят его в бресторан «Изюминки». В нём работают маленькие девочки — ровесницы главных героев; они очень ярко красятся и заигрывают с посетителями, вызывая у мальчиков экстаз. Стэну после посещения кафе становится ещё хуже, а Баттерс, после того, как одна из «изюминок» с ним поговорила, решил, что у него появилась подружка.

Эта девочка, которую в «Изюминках» называют Лексус, всегда держится с Баттерсом приветливо, принимает его подарки и говорит ему что-нибудь приятное, как принято у них в заведении. Он чрезвычайно увлечён своими «отношениями» и начинает всё чаще ходить в бар. Тем временем Стэн не находит себе места, и Кайл спрашивает, не хочет ли он, раз всё время страдает, присоединиться к готам. Стэн знакомится со школьными готами, узнаёт, что, по их мнению, нужно, чтобы стать нон-конформистом, и начинает всё время проводить с ними, уйдя из дома и подстраиваясь под их образ жизни: пишет стихи о боли, одевается в чёрное, пьёт много кофе. Кайл, придя в кафе, где сидят готы, пытается им объяснить, что их позиция — просто позёрство, а их «страдания» жалки по сравнению с настоящими бедами вроде голодающих стран третьего мира, но те его не слушают, посчитав конформистом.

Баттерс говорит родителям, что у него есть подружка, и те решают с ней познакомиться. Придя к «Изюминкам» и будучи в замешательстве от атмосферы этого заведения, родители объясняют Баттерсу, что девочки могут флиртовать, чтобы получить чаевые, но это не означает настоящих отношений. Баттерс говорит, что они ничего не понимают, и предлагает Лексус убежать вместе с ним, но та отвечает Баттерсу, что никогда не питала к нему чувств.

Когда готы со Стэном ночью идут на кладбище, они встречают Баттерса, плачущего под дождём. Он говорит им, что его сердце разбито, и они предлагают ему присоединиться к ним. Однако Баттерс отвечает, что любит жизнь, и что если сейчас ему по-настоящему плохо, значит, раньше было по-настоящему хорошо, и говорит «что лучше будет плаксой и слабаком, чем п**рилой-готиком». Готы его не понимают, однако Стэн осознаёт, что Баттерс прав, посылает свою новую компанию, говоря: «Да пошли вы в жопу! Я домой», и отправляется домой.

На следующий день четвероклассники снова собираются играть в футбол. Стэн подходит к ним, видит проходящих мимо Токена и Венди и говорит им: «Привет, Венди. Ты сука. Токен, а ты иди нах**». Те хмурятся и уходят, а Кайл говорит другу: «Хорошо, что ты вернулся».

Персонажи 
В этой серии впервые появляются изюминки и готы.

Пародии 

 Ресторан «Изюминки» — пародия на сеть ресторанов «Hooters», отличия заключаются в возрасте сотрудниц (в мультфильме им около 10 лет), надписях на футболках, а также в наличии яркого макияжа. Как и у «Hooters», в «Изюминках» основная концепция сделана на сексуальной привлекательности официанток, которые могут заигрывать с любым из посетителей, не считая это чем-то противоестественным. Кстати, возможно, из-за этого все работницы «Изюминок» носят имена автомобилей (Феррари, Лексус). Так, администраторшу зовут Мерседес, а изюминку, которая открывала двери и которую Кайл хотел познакомить со Стэном — Порше.
 На магнитофоне у Стэна, стоящего под окнами у Венди, играет песня Питера Гэбриела «Shock the Monkey». Эта сцена является пародией на известный эпизод из фильма «Скажи что-нибудь…», в котором герой в аналогичной ситуации ставит на магнитофоне романтическую балладу Гэбриела «In Your Eyes». Биби советует Стэну поступить так же, однако он выбирает неромантичную агрессивную «Shock the Monkey».

Факты 
 Оказывается, родители Баттерса держали пари, станет ли их сын геем или нет. Выиграл его Стивен, когда Баттерс сообщил ему о своей любви к девочке.
 После того, как Биби сообщает Стэну, что Венди с ним порвала, звучит песня Cinderella «Don’t Know What You’ve Got ('Til It’s Gone)». Чуть позже также звучит «I’m All Out of Love» Air Supply.
 Когда ребята приходят в ресторан, изюминки поют там песню «Y.M.C.A.» Village People. Позже, когда «Изюминкам» звонит Баттерс, там играет «I Love Rock 'n' Roll» Джоан Джетт.
 После переодевания в гота на футболке Стэна изображен портрет писателя Эдгара Аллана По и название одного из его знаменитых произведений «Nevermore».

Примечания

Ссылки 

 «Raisins» на South Park Studios
 

Hooters